Kumm steht für:
 norddeutsch: tiefe Schüssel, Futtertrog 
 altes Salzmaß, siehe Kumm (Einheit)

Personen:
 August Bernhard Kumm (1890–1963), deutscher Geologe
 Boris Kumm (1897–1958), kommunistischer estnischer Politiker
 Karl Kumm (1874–1930), britischer Missionar und Afrikaforscher deutscher Herkunft
 Mattias Kumm (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Kumm (1909–2004), SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
 Paul Kumm (1866–1927), deutscher Botaniker
 Thomas Kumm (* 1969), deutscher Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Kumme
 Kummen